Georgi Bachev (Blagoevgrad, 18 de abril de 1977) é um futebolista profissional bulgaro, meia, milita no PFC Lokomotiv Mezdra.

Ligações externas
Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Futebolistas da Bulgária
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI